Кубок мира по горнолыжному спорту 2022/2023 () — 57-й сезон соревнований по горным лыжам для мужчин и женщин под эгидой Международной Федерации лыжных видов спорта (FIS).

Сезон стартовал 23 октября в австрийском горнолыжным курорте Зёльден. Завершился Кубок мира 19 марта 2023 года в Андорре, в городе Сольдеу.

В феврале в Кубке мира будет сделана пауза для проведения чемпионат мира на трассах Куршевеля и Мирабеля во Франции.

Швейцарец Марко Одерматт и представительница США Микаэла Шиффрин являются действующими обладателями Кубка мира в общем зачёте по итогам прошлого сезона.

24 января Шиффрин выиграла гигантский слалом в Кронплаце и установила рекорд в истории женского Кубка мира по общему количеству побед на этапах (83), превзойдя достижение Линдси Вонн.

4 марта Шиффрин досрочно обеспечила себе победу в общем зачёте, пятый раз в карьере.

11 марта Шиффрин вышла на первое место по общему количеству побед на этапах Кубка мира среди мужчин и женщин (87). В тот же день Одерматт обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка мира.

Общий зачёт

Мужчины 
Итог после 38 стартов

Женщины 
Итог после 38 стартов

Результаты соревнований

Мужчины

Женщины

Командные соревнования

Порядок начисления очков

Зачёты Кубка мира

Мужчины

Женщины

Зачёт Кубка наций

Достижения 

Только личные соревнования:

Первая победа на этапе Кубка мира 

Мужчины
  Александер Стеэн Ольсен (слалом, 26 февраля)

Женщины
  Анна Свенн-Ларссон (слалом, 27 ноября)
  Кайса Викхофф Ли (скоростной спуск, 4 марта)

Первый подиум на этапе Кубка мира 

Мужчины
  Маттиа Кассе
  Александрос Гиннис (слалом, 4 февраля)

Женщины

Победы на этапах Кубка мира

Мужчины
  Марко Одерматт — 12 побед (23 в карьере)
  Александер Омодт Кильде — 8 побед (21 в карьере)
  Винцент Крихмайр — 4 победы (16 в карьере)
  Лукас Бротен — 3 победы (5 в карьере)
  Хенрик Кристофферсен — 2 победы (30 в карьере)
  Даниэль Юль — 2 победы (6 в карьере)
  Клеман Ноэль — 1 победа (10 в карьере)
  Лоик Мейяр — 1 победа (2 в карьере)
  Рамон Ценхойзерн — 1 победа (5 в карьере)
  Марко Шварц — 1 победа (5 в карьере)
  Александер Стеэн Ольсен — 1 победа (1 в карьере)

Женщины
  Микаэла Шиффрин — 13 побед (87 в карьере)
  София Годжа — 5 побед (22 в карьере)
  Лара Гут-Бехрами — 3 победы (37 в карьере)
  Венди Хольденер — 2 победы (5 в карьере)
  Илка Штухец — 2 победы (11 в карьере)
  Коринн Зутер — 1 победа (5 в карьере)
  Марта Бассино — 1 победа (6 в карьере)
  Элена Куртони — 1 победа (3 в карьере)
  Федерика Бриньоне — 1 победа (21 в карьере)
  Анна Свенн-Ларссон — 1 победа (1 в карьере)
  Лена Дюрр — 1 победа (2 в карьере)
  Петра Вльгова — 1 победа (27 в карьере)
  Рагнхильд Мовинкель — 1 победа (3 в карьере)
  Корнелия Хюттер — 1 победа (4 в карьере)
  Кайса Викхофф Ли — 1 победа (1 в карьере)
  Нина Ортлиб — 1 победа (2 в карьере)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка мира
 Мужчины
 Женщины
 Списки участников основных сборных
 Много различной нетривиальной информации
 Особенности и нововведения в наступающем сезоне

Зимние виды спорта в сезоне 2022/2023
Кубок мира по горнолыжному спорту
2022 год в горнолыжном спорте
2023 год в горнолыжном спорте